Un carbonate est un composé chimique
 Carbonate est une commune italienne de la province de Côme
 Carbonate est une municipalité américaine du Colorado.